Węglewo est le nom :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 du village de Węglewo, dans le powiat de Trzebnica ;
 du village de Węglewo, dans le powiat de Wołów.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Węglewo, dans le powiat de Piła ;
 du village de Węglewo, dans le powiat de Poznań.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Węglewo, dans la voïvodie de Poméranie ;
 du village de Węglewo, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.